Seznam polkov z zaporedno številko 153.

Seznam 
 Pehotni
 153. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 153. pehotni polk (ZDA)
 153. strelski polk (ZSSR)
 153. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 153. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 153. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 153. lahki artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi